Натуральне число 1733
 1733 рік до нашої ери
 1733 рік нашої ери